

Persoon
Numidia (zangeres), een Nederlandse zangeres

Overig
Numidia, een andere schrijfwijze voor de historische regio Numidië
Numidia, een andere schrijfwijze voor de Romeinse provincie Numidië
Numidia (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania

Zie ook 
 Numidië (doorverwijspagina)